L'édition 2000 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 17 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Cédric Pioline remporte l'épreuve de simple, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov celle de double.

Lauréats 
Cédric Pioline remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale Dominik Hrbatý. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Français. Il s'impose pour la  à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Wayne Ferreira et Ievgueni Kafelnikov remportent leur  ensemble en battant en finale Paul Haarhuis et Sandon Stolle. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Sport à Monaco en 2000
Tennis masculin en 2000
Tennis en avril 2000